Мчедлишвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Мчедлишвили, Арчил Алексеевич (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мчеделов, Вахтанг Леванович (Мчедлишвили) (1884—1924) — российский режиссёр и театральный педагог.
 Мчедлишвили, Виссарион Шалвович (род. 1949) — советский футболист.
 
 Мчедлишвили, Давид Васильевич (род. 1914) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Мчедлишвили, Давит (род. 1988) — грузинский футболист.
 Мчедлишвили, Джемал Владимирович (1962) — советский самбист и дзюдоист.
 Мчедлишвили, Михаил (род. 1979) — грузинский шахматист, гроссмейстер.
 Мчеделов (Мчедлишвили), Михаил Павлович (1903—1974) — советский арфист и музыкальный педагог.
 Мчедлишвили, Николай Сабаевич (1915 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мчедлишвили, Пипо Сосиевич (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.

Примечания